Норманська бригада (УНР)
 Норманська бригада (Україна)